Moulins (Aisne)
 de stad Moulins (Allier)
Moulins (Ille-et-Vilaine)
in samenstellingen:
Moulins-Engilbert, Nièvre
Moulins-en-Tonnerrois, Yonne
Moulins-la-Marche, Orne
Moulins-le-Carbonnel, Sarthe
Moulins-lès-Metz, Moselle
Moulins-Saint-Hubert, Meuse
Moulins-sur-Céphons, Indre
Moulins-sur-Orne, Orne
Moulins-sur-Ouanne, Yonne
Moulins-sur-Yèvre, Cher

Zie ook:
Jean de Moulins, inquisiteur en kardinaal
gemeenten met de naam Moulin (doorverwijspagina)

Andere:
 Moulins-Lille, een wijk van de Franse stad Rijsel
 Moulins (Anhée), een gehucht met voormalige abdij in de Belgische gemeente Anhée